30725 Klimov – asteroide della fascia principale

Motori 
 Klimov VK-1 – primo motore a reazione sovietico costruito in grandi quantità
 Klimov M-100 – motore aeronautico a 12 cilindri a V
 Klimov M-103 – motore a 12 cilindri a V, raffreddato a liquido
 Klimov M-105 – motore aeronautico a 12 cilindri a V, raffreddato a liquido. 
 Klimov VK-106 – motore aeronautico a 12 cilindri a V, raffreddato a liquido

Persone 

 Ėlem Germanovič Klimov – regista russo
 Fëdor Klimov – pattinatore artistico su ghiaccio russo
 Sergej Klimov – dirigente sportivo, ex ciclista su strada e pistard russo

Pagine correlate 

Evgenij Klimov